{{Ficha de noble
|nombre = Juliana de Sajonia-Coburgo-Saalfeld
|título = Gran duquesa de Rusia
|imagen = Anna Fedorovna (c,1797, Royal. coll).jpg
|otros títulos = * Princesa de Sajonia-Coburgo-Saalfeld
 Duquesa de Sajonia
|epígrafe = Miniatura de 1797.
|nombre completo = Juliana Enriqueta Ulrica
|fecha de nacimiento = 23 de septiembre de 1781
|lugar de nacimiento = Coburgo, Ducado de Sajonia-Coburgo-Saalfeld
|fecha de defunción = 15 de agosto de 1860 (78 años)
|lugar de defunción = Elfenau, Berna,  Suiza
|lugar de entierro = Cementerio de Schosshalden, Berna
|religión = Ortodoxa rusa (antes del matrimonio: luteranismo)
|cónyuge = Constantino Pávlovich de Rusia
|descendencia = * Eduardo von Löwenfels
 Luisa Hilda Inés d'Aubert
|casa real = Wettin
|padre = Francisco de Sajonia-Coburgo-Saalfeld
|madre = Augusta de Reuss-Ebersdorf
}}
Juliana de Sajonia-Coburgo-Saalfeld (en alemán, Juliane von Sachsen-Coburg-Saalfeld; Coburgo, 23 de septiembre de 1781-Elfenau, 15 de agosto de 1860) fue una noble alemana perteneciente a la familia ducal de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, que además por matrimonio fue gran duquesa de Rusia. Durante sus años de casada (1796-1820) fue conocida oficialmente como la gran duquesa Ana Fiódorovna de Rusia.

 Familia 

Juliana era hija del duque Francisco de Sajonia-Coburgo-Saalfeld y de su esposa, la condesa Augusta de Reuss-Ebersdorf. Entre sus hermanos se encontraba el rey Leopoldo I de Bélgica, mientras que la reina Victoria del Reino Unido, la emperatriz Carlota de México y el rey Fernando II de Portugal eran sus sobrinos carnales.

 Gran duquesa de Rusia 
Cuando era todavía joven, la emperatriz Catalina la Grande de Rusia la eligió para ser la esposa de su nieto segundogénito, el gran duque Constantino Pávlovich, que a la sazón tenía solo 16 años. Juliana, que todavía no había cumplido los 15 años de edad, se vio obligada a convertirse a la fe ortodoxa rusa, y en el proceso tomó el nombre de Ana Fiódorovna al bautizarse en dicha fe. La pareja contrajo matrimonio en San Petersburgo el 26 de febrero de 1796. La emperatriz murió nueve meses más tarde, el 6 de noviembre.

El matrimonio fue sumamente infeliz. Constantino, un muchacho inmaduro y tosco, hizo que su joven esposa se sintiese inmensamente desgraciada. Después de tres años de convivencia, Ana abandonó a su marido en 1799 y regresó a su Coburgo natal. Poco después, sin embargo, volvió a Rusia en un intento infructuoso de reconciliarse con el gran duque. En 1801, Ana, que había participado en varias intrigas palaciegas, fue enviada a su país de origen de forma permanente.

 Vida tras su separación 

El 28 de octubre de 1808, Ana dio a luz a un hijo ilegítimo, de nombre Eduardo Edgar Schmidt-Löwe. El padre del niño fue posiblemente Julio-Emilio de Seigneux Gabriel, un noble francés. Eduardo fue ennoblecido por su tío materno, el duque Ernesto I de Sajonia-Coburgo-Gotha, y asumió el apellido von Löwenfels por decreto del 10 de enero de 1818.

Más tarde, Ana se trasladó a Berna, Suiza, y dio a luz a un segundo hijo ilegítimo en 1812: la niña, de nombre Hilda Luisa Agnes, era hija de Rodolfo Schiferli de Abraham, un cirujano suizo, profesor y caballero de honor (Cavalier d'Honneur u Oberhofmeister) de la gran duquesa de 1812 a 1837. 

Dos años más tarde, en 1814, su todavía marido, el gran duque Constantino, trató de conseguir que regresase a su lado, pero la firme oposición de la gran duquesa impidió que este intento tuviera éxito. Ese mismo año, Ana adquirió una finca a orillas del Aar y bautizó a su nueva propiedad con el nombre de Elfenau. Allí viviría el resto de su vida. Era una gran amante de la música e hizo de Elfenau un centro de la sociedad nacional y extranjera.

El 20 de marzo de 1820, después de 19 años de separación, su matrimonio con el gran duque Constantino fue oficialmente anulado. Él contrajo nupcias dos meses después y murió en Varsovia el 27 de junio de 1831. Ana moriría 29 años después, en su propiedad de Elfenau. 

Su hijo, Eduardo von Löwenfels, contrajo matrimonio con su prima carnal, Bertha von Schauenstein, hija ilegítima del duque Ernesto I de Sajonia-Coburgo-Gotha, de quien ha quedado descendencia hasta hoy. Por otro lado, la hija menor de la gran duquesa, Luisa, se casó con Jean Edouard Samuel Dapples en 1834 y murió tres años más tarde a la temprana edad de veinticinco años.

Alejandrina de Baden, esposa de su sobrino, el duque Ernesto II de Sajonia-Coburgo-Gotha, escribió con motivo de su muerte:

 Ancestros 

 Bibliografía 
 Alville (Alix von Wattenwyl), Elfenau. Die Geschichte eines bernischen Landsitzes und seiner Bewohner, Bern 1959.
 Alville, Des cours princières aux demeures helvétiques, Lausanne 1962
 Erika Bestenreiner, Die Frauen aus dem Hause Coburg''. Múnich: Piper 2008, ISBN 3492049052

Princesas de Sajonia-Coburgo-Saalfeld
Nobles alemanas del siglo XVIII
Nobles alemanas del siglo XIX
Romanov
Juliana
Nacidos en Coburgo
Duquesas consortes del siglo XVIII
Duquesas consortes del siglo XIX